

Domaine maritime

Navires 
Deux navires de la Marine impériale japonaise ont porté le nom de Hatsuharu :
 le Hatsuharu, un destroyer de classe Asakaze lancé en 1906 et démoli en 1925 ;
 le Hatsuharu, un destroyer de classe Hatsuharu lancé en 1933 et coulé en 1944.

Classe de navire 
 Classe Hatsuharu, une série de 6 destroyers de 1 classe de la Marine impériale japonaise construite après 1930.

Hatsuharu